Seven up kan syfta på:

Seven up (kortspel) – ett kortspel för 2 deltagare eller 4 deltagare som spelar ihop parvis
7 Up – en kolsyrad läskedryck